El torneig d'Auckland 2009 és conegut com el Heineken Open 2009, és un esdeveniment de tennis de les sèries 250, es juga a Auckland, Nova Zelanda del 12 al 17 de gener del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009